Drehna – frazione del comune tedesco di Boxberg/Oberlausitz
 Fürstlich Drehna (lett.: «Drehna del principe») – frazione della città tedesca di Luckau